Brazos Bend (Texas) – località degli Stati Uniti d'America
 63387 Brazos Bend – asteroide della fascia principale